

Nom de personne 
 Bartholomé Tecia, condamné à la noyade à Genève en 1566 pour crime de sodomie

Biologie 
 Tecia solanivora ou teigne guatémaltèque de la pomme de terre, un insecte ravageur des tubercules de pomme de terre